Italiacom Open 2013 — профессиональный женский теннисный турнир, в котором играли на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2013 является 26-м по счёту, проводящимся в Палермо. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили с 8 по 14 июля 2013 года. Турнир входил в европейскую летнюю грунтовую серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Сара Эррани (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Роберта Винчи выигрывает 2-й турнир в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.
 Сара Эррани второй год в финале турнира в Палермо. В прошлом году она тут победила.
 Финал в Палермо стал первым в сезоне 2013, в котором сыграли представительницы одной страны.
 Во второй раз в истории турнира в Палермо состоялся полностью итальянский финал (первый такой финал в 2009 году также был проигран Сарой Эррани).

Парный разряд

Факты 
 Француженка побеждает на турнире в Палермо в парном разряде впервые с 1991 года, полька - впервые в истории.
 Кристина Младенович выигрывает седьмой свой титул в WTA с шестой разной партнёршей.

См. также 
 Международный женский теннисный турнир в Палермо

 WTA Тур 2013
 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Италия
Теннис
Июль 2013 года
2013